Функція витрат () або функція втрат () - функція в математичній оптимізації, статистиці, теорії рішень та машинному навчанні
 Функція витрат () - функція в мікроекономіці (теорії споживання)